Мохаммед Самади (; род. 21 марта 1970) — марокканский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Марокко.

Клубная карьера 
Мохаммед Самади начинал свою карьеру футболиста и всю её провёл в марокканском клубе ФАР из Рабата, столицы страны. В его составе он один раз выиграл Кубок Марокко, в 1999 году.

Карьера в сборной 
Мохаммед Самади сыграл за Марокко в двух матчах футбольного турнира летних Олимпийских играх 1992 в Испании: группового этапа с Южной Кореей и Парагваем.

Полузащитник был включён в состав сборной Марокко на чемпионат мира по футболу 1994 года в США, где провёл две игры: группового этапа с Бельгией и Нидерландами.

Достижения 
 ФАР  
 Обладатель Кубка Марокко (1): 1998/99

Примечания

Ссылки 
 
  

 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу 
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки олимпийской сборной Марокко по футболу 
Игроки ФК ФАР